Priesen bezeichnet:
 den deutschen Namen der tschechischen Gemeinde Březno u Chomutova
 Priesen (Nossen), Ortsteil der Stadt Nossen im Landkreis Meißen, Sachsen
 Priesen (Meineweh), Ortsteil der Gemeinde Meineweh im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Briesen